Скворцо́в — русская фамилия, также распространена среди белорусов. Женский вариант — . Некоторые Скворцовы — дворянские роды.

Известные носители

А 
 
 
 
 Скворцов, Андрей:
 Скворцов, Андрей Аркадьевич (1894—1943) — Герой Советского Союза.
 Скворцов, Андрей Александрович (род. 1972) — российский метеоролог и телеведущий.
 Скворцов, Антон Сергеевич (род. 2000) — казахстанский футболист.
 Скворцов, Артём Эдуардович (род. 1975) — филолог, критик, поэт.

Б

В 
 Скворцов, Валерий Сергеевич (род. 1945) — советский легкоатлет, прыгун в высоту.
 Скворцов, Василий Михайлович (1859—1932) — русский писатель, публицист и общественный деятель, издатель, миссионер.
 Скворцов, Викентий Григорьевич (1941—2014) — советский и российский химик.

Г—М 
 
 Скворцов, Денис Валерьевич (род. 1971) — белорусский режиссёр и сценарист.
 
 Скворцов, Евгений Федорович (1882—1952) — русский и советский астрофизик и математик.
 Скворцов, Ермолай Анисимович (около 1670−1720) — сподвижник Петра I, бомбардир Преображенского полка, судостроитель, капитан-поручик.
 
 Скворцов, Игорь Арнольдович (род. 1939) — российский врач.
 Скворцов, Илья Вадимович (род. 1972) — российский актёр театра и кино.
 Скворцов, Иринарх Полихрониевич (1847—1921) — российский медик и педагог.
 Скворцов, Кирилл Федотович (1902—1945) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза, гвардии подполковник.
 
 
 
 Скворцов, Моисей Борисович (род. 1940) — хирург, заслуженный врач Российской Федерации.

Н

П—Ю 
 
 Скворцов, Руслан Васильевич (род. 1980) — российский артист балета, заслуженный артист России
 Скворцов, Семён Антипович (1894—1938) — помощник командующего по политической части и начальник политотдела Приморской группы войск ОКДВА, корпусной комиссар.
 
 Скворцов, Степан Алексеевич (1826—1888) — российский агроном и педагог; автор ряда научных трудов.
 Скворцов, Фёдор Лукьянович (1884—1919) — участник Первой мировой и гражданской войн, полный георгиевский кавалер, капитан (посмертно).
 Скворцов, Харлампий Александрович (1858—?) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Астраханской губернии.

Двойные фамилии 
 Скворцов-Степанов, Иван Иванович (1870—1928) — советский государственный и партийный деятель, историк, экономист.



Другое 
 (1854) Скворцов — астероид, названный в честь русского и советского астрофизика и математика профессора Е. Ф. Скворцова.